Быстра:

 Польша
 Быстра — село в Силезском воеводстве.
 Быстра-Сидзина — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сухский повят, Малопольское воеводство.

 Россия
 Быстра — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Быстра — деревня в Должанском районе Орловской области.

 Словакия
 Бистра — самая высокая гора Западных Татр.